Vinzentinum ist der Name verschiedener kirchlicher Bildungseinrichtungen:

 Vinzentinum (Brixen), Klassisches Gymnasium, Mittelschule und Internat
 Vinzentinum (Freising)
 Vinzentinum (Linz), Ausbildungsstätte für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege
 Vinzentinum (Ried im Innkreis), Ausbildungsstätte für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege
 Vinzentinum (Würzburg), 1853 gegründetes katholisches Schülertagesheim und private katholische Volksschule in Würzburg